Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1984, facente parte della categoria World Championship Tennis e del Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Dickson che ha battuto in finale Sammy Giammalva 6-3, 6-2.

Teste di serie 
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 José Higueras (primo turno)
 Bill Scanlon (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Houston Open 1984